Медве́дковская у́лица — улица в районе Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы. Расположена между Школьной и Садовой улицами.

Происхождение названия 
Название связано с находящимся неподалёку (приблизительно около одного километра юго-западнее) бывшим хутором Медведки, слившимся в настоящее время с посёлком Малино (в составе района Крюково).

Справочник улиц Москвы ошибочно увязывает название с поглощённой Москвой селением Медведково и путает малинскую улицу с одноимённой улицей, существовавшей в поглощённом Москвой городе Бабушкин и преобразованной в современные Тенистый проезд и Ленскую улицу.

Описание 
Медведковская улица находится в бывшем поселении Новомалино, начинается от проезда, соединяющего её с Малинской и Школьной улицами, проходит на юг вдоль пруда, пересекает другой поперечный проезд, соединяющий её с Прудной и Новой улицами, и заканчивается на Садовой улице. Застроена частными домами.

Примечания

Ссылки 
 Медведковская улица // Справочник улиц Москвы

Улицы Зеленограда